Mainau bezeichnet

 Mainau, eine Bodenseeinsel
 Mainau (Schiff, 1928), ein Passagierschiff
 Mainau (Schiff, 1973), ein Passagierschiff

Mainau ist der Familienname von:

 Karoline Mainau (um 1850–nach 1918), österreichische Sängerin, Theaterschauspielerin und -leiterin